Saint-Marc – miejscowość i gmina we Francji
 Saint-Marc – miasto na Haiti

Zobacz też: Saint Mark